Чемпионат Кипра сезона 2015/16 года — 78-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняло участие 14 команд. Титул чемпиона защитил клуб АПОЭЛ из Никосии.

Регламент 
Чемпионат проводился в два этапа.

На первом этапе 14 команд сыграли традиционный двухкруговой турнир из 26 туров (каждая команда проведёт по два матча с каждой из остальных команд — один дома и один в гостях).

На втором этапе команды разделились на две группы. Первые шесть клубов по итогам первого этапа сыграли между собой в два круга, разыграв места с 1-го по 6-е. Следующие шесть клубов также сыграли между собой двухкруговой турнир, разыграв места с 7-го по 12-е. При этом очки, набранные командами на первом этапе, сохранялись. Команды, занявшие по итогам первого этапа 13-е и 14-е места, вылетели во Второй дивизион.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
В сезоне 2014/15 последнее место в турнирной таблице занял клубы Отеллос, он выбыл во второй дивизион. В первый дивизион вышли клубы Арис, Эносис, Пафос.

Клубы, стадионы, тренеры

Капитаны, тренеры и спонсоры

Первый этап

Турнирная таблица

Результаты

Второй раунд

Чемпионский турнир

Результаты

Турнир за 7-12 места

Результаты

Лидеры чемпионата

Бомбардиры

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

2015/2016
Футбол в Европе в 2015 году
Футбол в Европе в 2016 году
Спорт на Кипре в 2015 году
Спорт на Кипре в 2016 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2015/2016